Denumirea de Ablanița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ablanița, un sat în comuna Hadjidimovo, regiunea Blagoevgrad;
 Ablanița, un sat în comuna Loveci, regiunea Loveci;
 Ablanița, un sat în comuna Velingrad, regiunea Pazardjik.